Клейо Валентьен (; род. 15 января 1986 года, Остин) — американская порноактриса.

Биография и карьера 
С 2007 по 2017 год снялась в 176 порнофильмах. Стала известна благодаря ролям в порнопародиях «The Walking Dead: A Hardcore Parody», «Captain America XXX: An Axel Braun Parody», «Batman v Superman XXX: An Axel Braun Parody», «Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody». В последних двух Клейо играла роль Харли Квинн. В порнопародиях «Star Wars: Force Rising» и «Star Wars: One Sith» играла роль Дарт Талон. В 2016 году получила премию «AVN Awards» в категории «Лучшая актриса второго плана», а в 2017 году — «Лучшая актриса» и «Лучшая сцена триолизма».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Альтернативная порнография